Александр Меллер-Закомельский:
 Меллер-Закомельский, Александр Владимирович (1898—1977) — правый эмигрантский публицист и писатель, нацист.
 Меллер-Закомельский, Александр Николаевич (1844—1928) — генерал от инфантерии, участник подавления революции 1905-1907 гг., член Государственного совета.